Birgersson est un patronyme suédois, dérivé du prénom Birger, notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (mort en 1275), noble suédois ;
  (mort en 1276), noble suédois ;
 Valdemar Birgersson (1239–1302), roi de Suède ;
 Magnus Birgersson (1300–1320), prince suédois.

Notes et références 

en:Birgersson
sv:Birgersson